Parrot Records steht für:

 Parrot Records (USA), ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Parrot Records (UK), ein britisches Plattenlabel